Prva slovenska nogometna liga 2012/2013 była 22. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 14 lipca 2012 do 26 maja 2013 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Maribor zdobył trzeci tytuł z rzędu, a 11. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
Dziewiąty zespół w klasyfikacji Mura 05 spadł bezpośrednio z ligi, ponieważ nie otrzymał licencji Słoweńskiego Związku Piłki Nożnej na udział w rozgrywkach na pierwszym poziomie w kolejnym sezonie ze względu na złą kondycję finansową klubu.
Druga drużyna 2. SNL Dob zrezygnowała z awansu z powodów finansowych ustępując miejsce trzeciemu zespołowi ligi drużynie Krka.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2012/2013 - rsssf
 1. SNL 2012/2013 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 12/13

Linki zewnętrzne 
 NZS – Strona Słoweńskiego Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2012 w Słowenii
2013 w Słowenii